Busygin steht für
Jewgeni Alexandrowitsch Bussygin
Gora Aleksandra Busygina